Ангела М. Гроненборн (Angela M. Gronenborn; ) — немецко-американский учёный. Доктор (1978), заслуженный профессор Питтсбургского университета и заведующая кафедрой структурной биологии его медицинской школы. Член НАН США (2007) и Норвежской академии наук (2010), а также Леопольдины (2014).

Первоначально желала стать математиком.
Окончила Кёльнский университет, получив vordiplom по химии и физике в 1972 году, там же получила степени магистра химии (1975) и докторскую (Dr.rer.nat.) summa cum laude по органической химии в 1978 году. В 1987 году хабилитировалась по физической биохимии. Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2002) и International Society of Magnetic Resonance (2008). С 2015 года член . Член Американской академии искусств и наук‎ (2018). Член Совета НАН США (по 2025).

Ассоциированный редактор PNAS. С 2009 года член редколлегии The FEBS Journal.

Публиковалась в Nature, Science и др.

Награды и отличия 
 Scientific Achievement Award, Washington Academy of Sciences (1989)
 National Institutes of Health Director’s Award (1992)
 EAS Award for Excellence in Magnetic Resonance (2006)
 Life Science Award, Carnegie Science Awards (2014)
  (2018)
 Richard R. Ernst Prize in Magnetic Resonance (2019)
  (2020)

Примечания

Ссылки 
 , 

Исследователи ВИЧ/СПИДа
Члены Леопольдины
Члены Норвежской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
профессора Питтсбургского университета
Доктора философии по органической химии
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Биофизики Германии
Биофизики США